akt – przedstawienie w sztuce nagiego ciała ludzkiego
 akt – wydzielony fragment sztuki scenicznej
 akt – pojęcie filozoficzne
 AKT – amid kwasu tiooctowego

Zobacz też 
 akt prawny – rezultat tworzenia lub stosowania prawa przez właściwy organ władzy publicznej
 akt urodzenia, akt małżeństwa, akt śmierci – świadectwo
 akt strzelisty – rodzaj krótkiej modlitwy w chrześcijaństwie
 AKT Udar – Akademicki Klub Taekwondo Politechniki Gdańskiej
 AKT SGGW – Akademicki Klub Turystyczny SGGW